Adam Fogerty (1969-), boxeur, joueur de rugby à XIII et acteur britannique ;
 John Fogerty (1945-), compositeur, chanteur et guitariste américain, ancien membre du groupe Creedence Clearwater Revival ;
 Tom Fogerty (1941-1990), guitariste américain, frère de John Fogerty, ancien membre du groupe Creedence Clearwater Revival.

Voir aussi